David Vázquez González (La Corunya, 1985), futbolista gallec
 David Vázquez Martínez (Tucumán, 1930 - Madrid, 1986), professor universitari i bioquímic argentí
 David Vázquez López (Cerdanyola del Vallès, 1979), ciclista català